Aliakseï Mikalaïevitch Kalioujny - du biélorusse :  - ou Alekseï Nikolaïevitch Kalioujny - du russe :  et en anglais :  - (né le  à Minsk en URSS) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1995, il commence sa carrière en senior avec le Dinamo Moscou dans la Mejnatsionalnaïa Hokkeïnaïa Liga, l'élite russe. Il a remporté l'édition 2000 de la Superliga avec le Dinamo, puis l'édition 2001 avec le Metallourg Magnitogorsk. En 2004, il termine la saison avec le Yunost Minsk et remporte l'Ekstraliga. Avec l'Avangard Omsk, il a décroché la Coupe des champions 2005. De retour avec le Dinamo, l'équipe remporte la Coupe Spengler 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 1998 et 2002. Il a à son actif une dizaine de participations aux champions du monde.

Trophées et honneurs personnels

Superliga 
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2008-2009 : auteur du but le plus rapide (8 secondes).
 2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Est.

Biélorussie 
 2010 : meilleur joueur d'année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1995-1996|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 44|| 5|| 3|| 8|| 24|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 29|| 6|| 6|| 12|| 12|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 43|| 8|| 10|| 18|| 30|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 40|| 5|| 5|| 10|| 10|| 16|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 1999-2000|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 38|| 3|| 9|| 12|| 20|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 42|| 8|| 19|| 27|| 20|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 39|| 11|| 12|| 23|| 22|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 50|| 10|| 23|| 33|| 38|| 12|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2003-2004|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 56|| 11|| 20|| 31|| 60|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| HK Iounost Minsk || Ekstraliga || || || || || || 6|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 60|| 14|| 16|| 30|| 32|| 11|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2005|| Avangard Omsk|| CC|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 50|| 12|| 26|| 38|| 32|| 13|| 4|| 5|| 9|| 0
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 54|| 18|| 45|| 63|| 24|| 11|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
| 2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 56|| 25|| 31|| 56|| 24|| 4|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2008-2009|| Dinamo Moscou|| KHL|| 51|| 12|| 19|| 31|| 4|| 12|| 6|| 3|| 9|| 6
|-
| 2009-2010|| Dinamo Moscou|| KHL|| 56|| 11|| 17|| 28|| 18|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk || KHL || 39|| 14|| 17|| 31|| 24|| 14|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 41|| 6|| 15|| 21|| 18|| 18|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 52|| 8|| 15|| 23|| 26|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2013-2014|| HK Dinamo Minsk || KHL || 51|| 11|| 15|| 26|| 8|| || || || ||
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 48|| 7|| 27|| 34|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2015-2016|| HK Dinamo Minsk || KHL||53 ||10 ||21 ||31 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en juin 1977
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace